Wieprz (Klein-Polen), een dorp in de Poolse woiwodschap Klein-Polen
Wieprz (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Silezië
Wieprz (Silezië), een plaats in deze gemeente
Wieprz (rivier), een zijrivier van de Wisła